Детска Евровизия 2009 () е седмото ежегодно издание на едноименния конкурс за малки изпълнители на възраст между 10 и 15 години.

История 
Провежда се на 21 ноември 2009 г. в Киев, Украйна, на сцената в Двореца на спорта. Водещи на събитието са Ани Лорак и Тимур Мирошниченко.

Участват 13 страни.

Победител става нидерландския представител Ралф Макенбах с песента „Click Clack“ със 121 точки. Това е първа победа за Нидерландия в детския песенен конкурс. На второ място са Армения и Русия със 116 точки, на четвърто място е Белгия със 113 точки, а на пето място е страната-домакин Украйна с 89 точки.

Участници

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Източници 

2009
Музикални фестивали в Киев
2009 година в Европа